{{Сингл
|Назва        = Moonfesta
|Обкладинка   = 
|Виконавець   = Kalafina
|Альбом       = Consolation
|Випущений    =  18 липня 2012 року
|Формат       = CD
|Сторона Б    = Yane no Mukō ni
|Записаний    = 
|Жанр         = J-Pop
|Композитор   = Юкі Каджіура
|Автор пісні  = Юкі Каджіура
|Тривалість   = 13 хв. 23 с
|Лейбл        = Sony Music Japan
|Продюсер     =
|Чарти        =
 #11 (Oricon)
|Огляди       =
|Попередній   = «to the beginning» (2012)
|Рік          = 2012
|Наступний    = «Hikari Furu» (2012)
|Інше         =
}}

Moonfesta – 11-й сингл японського поп-гурту Kalafina, випущений 18 липня 2012 року. Пісня Moonfesta була використана як музичний супровід у програмі Minna no uta

Список треків

Звичайне видання

Limited Edition

Примітки 

Сингли 2012
Пісні Юкі Каджіури
Сингли Kalafina